

Когам — село, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Когам — село, Кзилкогинський район, Атирауська область
 Когам — село, Отирарський район, Туркестанська область

Див. також 
 Когамшил